Lokis. Rękopis profesora Wittembacha – nowela Prospera Mériméego
 Lokis. Rękopis profesora Wittembacha – film z 1970 roku